Foma steht für:
 Foma (Фома), russische Form des männlichen Vornamens Thomas
 Foma, tschechischer Hersteller von Fotomaterialien
 Foma (Sprache), eine Bantusprache (Zone C, siehe Bantusprachen #Nordwest-Bantu)

FOMA steht als Abkürzung für:
 Freedom of Mobile Access, japanisches Mobilfunknetz von 2001

Abkürzung